

Ільковиці — село в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ільковиці — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства